Синья () — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Флоренция.

Население составляет 17913 человека (2008 г.), плотность населения составляет 995 чел./км². Занимает площадь 19 км². Почтовый индекс — 50058. Телефонный код — 055.

Покровительницей населённого пункта считается святая Иоанна Синьянская.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.signa.fi.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики